Ровира () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ровира, Брайан (род. 1996) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлетико Насьональ».
 Ровира, Дани (род. 1980) — испанский комик и актёр.

Составные фамилии 
 Гарсиа Ровира, Кустодио (1780—1816) — южноамериканский военный и политический деятель, один из основателей независимой Колумбии.
 Портола-и-Ровира, Гаспар де (1716—1784) — испанский солдат и первопроходец, губернатор обеих Калифорний, основатель городов Сан-Диего и Монтерей.